Citara oder Cītara steht für:
 Citara (Strand), Strand auf der Insel Ischia, Metropolitanstadt Neapel, Region Kampanien, Italien
 Citara, Zithern in Ungarn, Tschechien und der Slowakei, siehe Citera
 Cītara, Brettzither in Lettland

Siehe auch:
 Erzcister (lateinisch citara tiorbata), historisches Zupfinstrument